Perdizione (The story of Temple Drake), film diretto da Stephen Roberts (1933)
Perdizione (La danseuse rouge), film diretto da Jean-Paul Paulin (1937)
Perdizione, film diretto da Carlo Campogalliani (1942)
Perdizione (Kárhozat), film diretto da Béla Tarr (1987)